Доуни́нгия го́рная () — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Однолетнее травянистое растение с прямостоячим стеблем, который может ветвиться или нет, с несколькими редко расположенными, мелкими, заострёнными листьями. 

На верхушке стебля, как правило, находится один трубчатый цветок. Верхняя губа венчика состоит из 2-х узких заострённых долей обычно светло-лилового цвета. Нижняя губа того же цвета, центральная её область белого цвета, также есть две выпуклые области жёлтого или тёмно-пурпурного цвета. Она состоит из 3-х долей, каждая из них — с зубцом. 

Плод — коробочка 1—4 см длиной.

Распространение и местообитание 
Растение родом из Калифорнии, где растёт на лугах и в высокогорных сосновых лесах. Ареал может простираться до Орегона.

Синонимика

Примечания

Ссылки 
 Jepson Manual Treatment
 USDA Plants Profile
 Фотографии

Колокольчиковые 
Флора Северной Америки
Эндемики США